Боровиков, Александр:
 Боровиков, Александр Моисеевич (1917—1975) — доктор наук; чемпион СССР по альпинизму, президент Федерации альпинизма СССР.

 Боровиков, Александр Сергеевич (1907—1993) — полный кавалер ордена Славы.